JHC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Garden City, New York (Stati Uniti)